Цей перелік обмежується тими незалежними компаніями та дочірніми компаніями, які є достатньо помітними, щоб мати власні статті у Вікіпедії. Включаються як такі що діють  підприємства, так і не функційні фірми, а також фірми, які були частиною фармацевтичної промисловості в певний період свого існування. Сюди входять компанії, які займаються не лише розробкою фармацевтичних препаратів, але й керуванням ланцюгів постачання та розробленням  пристроїв, зокрема аптечні препарати. Роздрібні аптеки; фірми, що спеціалізуються на зборі, фракціонуванні та розподілі крові людини; і виробники медичного обладнання, де пристрій не пов’язаний з фармацевтичним введенням, не включені. У ряді випадків назви записів було скорочено, тому якщо назва статті компанії "XYZ Pharma", наприклад, запис відображатиметься тут як "XYZ".

Компанії, які існували як спільне підприємство впродовж усього свого існування, позначаються надстроковим «СП»(), як у Perseid СП.

Перелік за алфавітом — діючі фірми

#—A 

 AAH (subsidiary of Celesio; 1923– )
 Abbott (1888– )
 AbbVie (2013– )
 Acadia (1993– )
 Acorda (1995– )
 Adcock Ingram (1890– )
 Advanced Chemical Industries (conglomerate which includes a pharmaceutical subsidiary; 1968– )
 Advanz (1963– )
 Advaxis (2006– )
 ACG Group (1961– )
 Ajanta (1973– )
 Alcon (former Novartis subsidiary; 2019– )
 Alembic (1907– )
 Alexion (1992– )
 ALK-Abelló (1923– )
 Alkaloid (conglomerate which includes a pharmaceutical subsidiary; 1936– )
 Alkermes (1987– )
 Almirall (1943– )
 Alnylam (2002– )
 Alphapharm (1982– )
 Altana (chemical company that once had a pharmaceuticals division; ????–2006)
 Alzheon (2013– )
 Amgen (1980– )
 Amneal (2002– )
 Antibody Solutions (1995- )
 Apotex (1974– )
 Arbutus (2007– )
 AryoGen (2009– )
 Aspen Pharmacare (a pharma holding company; 1850– )
 Assertio (1995– )
 Astellas (2005– )
 AstraZeneca (1999– )
 Aurobindo (1986– )
 Avax (bef. 2006– )
 Avella (1996– )
 Aventis (subsidiary of Sanofi; 1956– )

B—D 

 B. Braun Melsungen (1839– )
 Bausch & Lomb (subsidiary of Bausch Health; 1853– )
 Bausch Health (1959– )
 Baxter (1931– )
 Bayer (1863– )
 BCM (subsidiary of Fareva; 1991– )
 Benitec (1997– )
 Beximco (1980– )
 Bharat Biotech (1996- ) 
 Bial (1924– )
 Biocon (1978– )
 BioCryst (1986– )
 Bio Farma (1890– )
 Biogen (1978– )
 BioMarin (1997– )
 bioMérieux (1963– )
 BiondVax (2003– )
 Bioverativ (2016– )
 Biovest (????– )
 Biovista (2005– )
 Bluepharma (1990s– )
 Boehringer Ingelheim (1885– )
 Bosnalijek (1951– )
 Bristol-Myers Squibb (1887– )
 BTG (1991– )
 Cadila Healthcare (1952– )
 Cadila Pharmaceuticals (1952– )
 Canadian Plasma Resources (2012– )
 Capsugel (1931– )
 Catabasis (2008– )
 Catalent (2007– )
 Cathay Drug (1952– )
 Celesio (1835– )
 Celgene (1986– )
 Century (1966– )
 Ceragenix (????– )
 Chemidex (1981– )
 Chiesi (1935– )
 Chugai (1943– )
 CinnaGen (1994– )
 Cipla (1935– )
 Clovis Oncology (2009– )
 Coco (2013– )
 Crookes Healthcare (subsidiary of Reckitt Benckiser; 1918– )
 CSL (1916– )
 CSL Behring (subsidiary of CSL; 1904– )
 CureVac (2000– )
 CytRx (1985– )
 Daiichi Sankyo (2005– )
 Debiopharm (1979– )
 Dentsply Sirona (1899– )
 Deurali-Janta (1988– )
 Diffusion (2001– )
 Dr. Reddy's (1984– )

E—L 

 Eisai (1944– )
 Elder (1989– )
 Eli Lilly and Company (1876– ) 
 Emcure (1983– )
 Emergent (1998– )
 Endo (1997– )
 Eskayef (1990– )
 Esteve (1920– )
 Fabre-Kramer (1992– )
 Fareva (1985– )
 Faron (2003– )
 Ferring (1950– )
 Fortress (2006– )
 Fresenius (1912– )
 Galderma (1981– )
 Gedeon Richter (1901– )
 General (1984– )
 Genmab (1999– )
 Gilead, parent of Kite (1987– )
 Glatt group (1954– )
 Glenmark (1977– )
 Grifols (1940– )
 Grindeks (1991– )
 Grünenthal (1946– )
 GSK (2000– )
 Help Remedies (2008– )
 Himispherx (1990– )
 Hetero Drugs (1993– )
 Hikma (1978– )
 Hisamitsu (1847– )
 Horizon (2005– )
 Hovione (1959– )
 Huadong Medicine (1993– )
 Incepta (1999– )
 Incyte (1991– )
 Intas (1984– )
 Intellia Therapeutics (2014– )
 Ionis (1989– )
 Ipca (1949– )
 Ipsen (1929– )
 ITH (2008– )
 Janssen Pharmaceutica (1953– )
 Jazz (2003– )
 JN-International Medical Corporation (1998– )
 Johnson & Johnson (1886– )
 Julphar (1980– )
 Kalbe Farma (1966– )
 Kimia Farma (1971– )
 King (subsidiary of Pfizer; 1994– )
 Kissei (1946- )
 Kite (2009– )
 Kyowa Hakko Kirin (1949– )
 Laboratoires Pierre Fabre (1951– )
 Leo (1908– )
 Locus (2015– )
 Lundbeck (1915– )
 Lupin Limited (1968– )

M—P 

 Mallinckrodt (1867– )
 MannKind (1991– )
 McGuff (1979– )
 McNeil Consumer Healthcare (subsidiary of Johnson & Johnson; 1879– )
 Medac (1970– )
 Medinfar (1970– )
 Melior Discovery (2005– )
 Menarini (????– )
 Merck & Co. (1891– )
 Merck Group (1668– )
 Mitsubishi Tanabe (2007– )
 Moderna (2010– )
 Molecular Partners (2004– )
 Mundipharma (1952– )
 Mustang (2015– )
 NovaBay (2000– )
 Novartis (1996– )
 Novavax (1987– )
 Novo Nordisk (1923– )
 Noxxon (1997– )  
 Octapharma (1983– )
 Onyx (1992– )
 Orexo (1995– )
 Orion (1917– )
 Ortho-McNeil (1993– )
 Otsuka (1964– )
 Oxford BioMedica (1995– )
 PainCeptor Pharma (2004- )
 Panacea Biotec (1984– )
 Parke-Davis (subsidiary of Pfizer; 1866– )
 PATH (1977– )
 Patheon (1974– )
 Perrigo (1887– )
 Pfizer (1849– )
 Pharmaceutical Product Development (1985– )
 Pharma Medica (1998– )
 Pharma Nord (1981– )
 Pharmacosmos (1965– )
 Pharmascience (1983– )
 Piramal Group (1984– )
 Procter & Gamble (1837– )
 ProMetic Life Sciences (1994– )
 Purdue Pharma (1892– )

R—T 

 Reckitt (1999– )
 Regeneron (1988– )
 Repligen (1981– )
 Roche (1896– )
 Rubicon Research (1999– )
 Saidal (1984– )
 Sangamo Therapeutics (1995– )
 Sanofi (2004– )
 Serum Institute of India (1966– )
 Servier (1954– )
 Shionogi (1878– )
 Sido Muncul (1940– )
 SIGA Technologies (1995– )
 Sigma Healthcare  (1912–2010)
 Sinopharm Group  (1998– )
 Solvay (1863– )
 SPC (1971– )
 Sphere Fluidics (2010– )
 Square (1958– )
 STADA Arzneimittel (1895– )
 Stiefel (subsidiary of GlaxoSmithKline; 1847– )
 Strides Arcolab
 Stryker (1941– )
 Sumitomo Dainippon (2005– )
 Sun (1983– )
 Sunovion (formerly Sepracor)  (1984– )
 Sutro (2003– )
 Swedish Orphan Biovitrum (2001– )
 Takeda (1781– )
 Taro (1950– )
 Tasly (1994– )
 Teva (1901– )
 Teva Active Pharmaceutical Ingredients (division of Teva; 1935– )
 Theramex (2018– )
 Torrent (1959– )
 Turing (2015– )

U—Z 

 UCB (1928– )
 Unichem (1944– )
 USV Private Limited (1961– )
 Veloxis (1999– )
 Vertex (1989– )
 ViroMed (1996– )
 Wockhardt (1960s– )
 WuXi AppTec (2000– )
 Yuhan (1926– )
 Zandu Realty (1910– )
 Zentiva (1998– )
 Zoetis (1952– )

Алфавітний перелік —  фірми що не функціонують

#—A 

 3M Pharmaceuticals (mid-1960s to 2006; formerly Riker Laboratories)
 Actavis (1984–2015)
 Actelion (1997–2017)
 Allen & Hanburys (1715–1958)
 Allergan (1948–2015)
 Allergan (2013–2019; formerly Actavis)
 Amersham plc (1946-2003)
 Amylin (1987–2012)
 Anacor (2002–2016)
 Aptalis (2011–2014)
 ARIAD (1991–2017)
 Astra (1913–1999)

B—D 

 Barr (1970–2008)
 Baxalta (2015–2016)
 Biolex (1997–2012)
 Bionova (1996–abt 2012)
 Biovail (1991–2010)
  (1817—1997)
 Cambridge Antibody Technology (1989–2007)
 Cangene (1984–2014)
 CareFusion (2009–2015)
 Celltech (1980–2004)
 Cephalon (1987–2011)
 Chiron Corporation (1981–2006)
 CoTherix (2000–2007)
 Crucell (2000–2010)
 Cubist (1992–2015)
 Cynapsus (1984–2016)
 Dabur (1884–2008)
 Dawakhana Shifaul Amraz (1894–2000)

E—L 

 Forest Laboratories (1956–2014)
 G.D. Searle (1888–1985)
 G.F. Harvey Company (1880–1958)
 GPC Biotech (1997–2009)
 Hoechst (1863–1999)
 Hospira (2004–2015)
 Human Genome Sciences (1992–2012)
 Institute for OneWorld Health (2000–2011)
 Jenapharm (1950–2001)
 Juno (2013–2018)
 Knoll (1886–1975)

M—P 

 Martek Biosciences (1985-2011)
 Maxygen (1997–2013)
 Medarex (1987–2009)
 Meda (1995–2016)
 MedImmune (1988–2019)
 Mylan (1961–2019)
 Nycomed (1874–2011)
 Ortho (1931–1993)
 Par (1978–2015)
 PerseidJV (2009–2011)
 Pharmacia (1911–2002)
 Plexxikon (2001–2011)
 Pliva (1921–2006)
 Proteolix (2003–2009)

R—T 

 Ranbaxy Laboratories (1961–2014)
 Renovo (1998–2011)
 Rhône-Poulenc (1928–1999)
 Salix (1989–2015)
 Sanofi Pasteur (2004–2016)
 Schering-Plough (1971–2009)
 Serono (1906–2006)
 Shire (1986–2019)
 Smith, Kline & French (1891–2000)
 Sucampo (1996–2018)

U—Z 

 Upjohn (1886–1995)
 Vion (1992–2009)
 Warner-Lambert (1955–2000)
 Wyeth (1860–2009)
 Zeneca (1993–1999)
 ZymoGenetics (1981–2019)

Див. також 
 Перелік найбільших біотехнологічних і фармацевтичних компаній
 Перелік найбільших біомедичних компаній за прибутком

Медичні списки
Фармацевтичні підприємства